Luís António do Couto Coentrão, ou Luís Coentrão (Póvoa de Varzim, 28 de março de 1977) é um futebolista português. Atua como meio-campista, e sue atual equipa é o Oliveirense.

Apesar do sobrenome, não tem nenhum parentesco com Fábio Coentrão, do Benfica.

Naturais da Póvoa de Varzim
Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Rio Ave Futebol Clube
Futebolistas do Gil Vicente Futebol Clube
Futebolistas da União Desportiva de Leiria